Бален може да се односи на:

 Бален (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Бален (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш